Olszyna ist der Name folgender Orte in Polen:

 Olszyna (), Stadt im Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien
 Olszyna (Hajnówka), Ortschaft der Gemeinde Hajnówka, Powiat Hajnówka, Woiwodschaft Podlachien
 Olszyna (Herby) (Ollschin), Ortschaft der Gemeinde Herby, Powiat Lubliniec, Woiwodschaft Schlesien
 Olszyna (Mniów), Ortschaft der Gemeinde Mniów, Powiat Kielecki, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Olszyna (Rogoźno) (Silgendorf), Ortschaft der Gemeinde Rogoźno, Powiat Obornicki, Woiwodschaft Großpolen
 Olszyna (Ostrzeszów), Ortschaft der Gemeinde Ostrzeszów, Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen
 Olszyna (Trzebiel) (Erlenhof), Ortschaft der Gemeinde Trzebiel, Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
 Olszyna (Ustronie Morskie) (Ulrichshof), Wohnplatz der Gemeinde Ustronie Morskie, Powiat Kołobrzeski, Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch
 Stara Olszyna, Ortsteil der Gemeinde Ostrowite, Powiat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen
 Truskolasy-Olszyna, Ortsteil der Gemeinde Sokoły, Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien